Le château de Montplaisant peut désigner :
 le château de Montplaisant, château situé à Montagnat, dans l'Ain ;
 le château de Montplaisant, château situé à Saint-Hilaire-de-Brens, dans l'Isère.